Balanta steht für:

 Balanta, eine Ethnie in Westafrika
 Balanta (Sprache), eine Sprache in Westafrika

Balanta ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Balanta (2000–2022), kolumbianischer Fußballspieler
 Éder Balanta (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler